Thomas Bastiaan Pleyte (1864-1926), Nederlands advocaat en politicus
Cornelis Marinus Pleyte (1863-1917), Nederlands indoloog
Willem Pleyte (1836-1903), Nederlands egyptoloog, conservator en museumdirecteur